Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

260e régiment d'infanterie
260e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires